Selvstyre har flere betydninger:
 er et andet ord for selvstændighed og autonomi. 
 Grønlands Hjemmestyre ændrede i 2009 navn til Grønlands Selvstyre.

Autonomi